Il doppio del torneo di tennis Yugoslavia Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Raemon Sluiter e Nenad Zimonjić che hanno battuto in finale Ali Hamadeh e Johan Landsberg 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Eduardo Nicolas-Espin /  German Puentes-Alcaniz (quarti di finale)
 Raemon Sluiter /  Nenad Zimonjić (Campioni)

 Emanuel Couto /  Dejan Petrović (semifinali)
 Oleg Ogorodov /  Attila Sávolt (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Yugoslavia Open 1998